Scordonia är ett släkte av fjärilar. Scordonia ingår i familjen mätare, överfamiljen Geometroidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Mätare
Scordonia